Кантелё () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Сен-Поль-сюр-Тернуаз. 
Самая малонаселённая коммуна департамента с населением в 16 человек (2015).

География 
Расположена в 20 км по автодорогам к югу от Сен-Поль-сюр-Тернуаза и в 41 км по автодорогам к западу от Арраса.
Граничит с коммуной Боньер, а также с коммунами Букмезон, Нёвиллет и Барли департамента Сомма.

История 
В 1793 году деревня называлась Гран-Кантелё и входила в состав кантона Фреван района Сен-Поль департамента Па-де-Кале.
С 1801 года Кантелё входит в состав кантона Оси-ле-Шато округа Сен-Поль, с 1926 года — в составе округа Аррас.
С 2015 года — в кантоне Сен-Поль-сюр-Тернуаз.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 0 % (в 2010 году — 10 %). Из 10 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 8 работающих, 1 учащийся и 1 пенсионер.
Из 8 работающих 7 работали в своей коммуне, 1 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 11):

 сельское хозяйство — 36,4 %
 промышленность — 9,1 %
 строительство — 9,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,4 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 36,4 %
 государственные и муниципальные службы — 9,1 %

Политика 
Пост мэра с 1995 года занимает Мишель Бартье (Michel Bartier). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны единогласно.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 16 человек (11 мужчин и 5 женщин), учтено 15 человек (10 мужчин и 5 женщин), 54,5 % из 11 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 6 частных домов, из них 3 пустуют, 2 в собственности и 1 арендуется.

Из 3 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 33,3 %, 2 и более автомобиля — 66,7 %.

Из 9 закончивших обучение 11,1 % окончили коллеж или менее, 11,1 % имели среднее профессиональное образование, 55,6 % окончили лицей и 22,2 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале